Niemcy:
 St. Georg – dzielnica Hamburga

Inne:
 St. Georg – kopalnie węgla kamiennego
 ST.GEORG – niemieckie czasopismo

Zobacz też:
 Georg
 Sankt Georg
 St. Georgen